Боуман (Боумен, Боумэн, ) — англоязычное имя собственное, фамилия или топоним.

Фамилия 
 Боумен, Гарри Джозеф (1949—2019) — американский преступник.
 Боуман, Джошуа (род. 1988) — британский актёр.
 Боуман, Дэвид (род. 1964) — шотландский футболист.
 Боумен, Исайя (1878—1950) — американский географ и политолог.
 Боуман, Корнелия (1903—1998) ― нидерландская теннисистка.
 Боуман, Кристиан (род. 1975) — американский актёр.
 Боумен, Луиза Мори (1882—1944) — канадская поэтесса.
 Боуман, Мэдди (род. 1994) — американская фристайлистка.
 Боумен, Мэри Джин (1908 — 2002) — американский экономист.
 Боумен, Роб (род. 1960) — американский кинорежиссёр.
 Боумэн, Салли Энн (1987—2005) — британская фотомодель.
 Боуман, Сара (1810—1866) — американская трактирщица и сутенёр.
 Боумен, Скотти (род. 1933) — канадский хоккейный тренер.
 Боумен, Уильям (1816—1892) — британский хирург.
 Боумен, Уильям Эрнест (1911—1985) — британский инженер и писатель.
 Боуман, Элисон — английская кёрлингистка.
 Боумен, Эрни (1935—2019) — американский бейсболист.
 Боумен, Юдей (1887—1949) — американский композитор регтаймов.
Боумен-Салливан, Дебби (род. 1963) — австралийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1988 года.

Топоним 
Антарктика
 Остров Боумена — остров, названный в честь Исайи Боумена.

США
 Боумен — округ в Северной Дакоте.
 Боумен — окружной центр одноимённого округа.
 Боумен — город в штате Джорджия.
 Боумен — аэропорт в Северной Дакоте (США).